Lapparna kan syfta på:
 Lapparna, Hangö – en ö i landskapet Nyland
 Lapparnas mytologi – tidigare namn på den förkristna religionen hos samerna

Se även
 Samer